ISO 639 има пет списака језичких ознака. Следеће је потпун списак ISO 639-2 језичких ознака, укључујући одговарајуће ISO 639-1 ознаке где постоје. ISO 639-3 ознаке нису приказане.

Стандард дефинише неколико ознака за посебне случаје:
 -{mis}-, за „неозначене језике“;
 <code>-{mul}-<code>, за „више језика“;
 -{und}-, за „неодређене“;
 -{zxx}-, за „не лингвистички садржај; није примењиво“.

Постији и опсег резервисан са домаћу употребу: -{qaa-qtz}-.

Где две трословне ознаке су приказане у табели, прва је библиографијска ознака (-{B}- код) а друга је терминологијска ознака (-{T}- код).

__БЕЗСАДРЖАЈА__

Види још

Спољашње везе 
 Службена страна за ISO 639

ISO 639